Bubakan (Girimarto)
 Bubakan (Mijen)
 Bubakan (Tulakan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing